Erik Kessels (1966), de Nederlandse medeoprichter en creatief directeur van het communicatiebureau KesselsKramer
Hendrik Johan Kessels (1781-1849), een Nederlands-Deens uurwerkmaker
Jos P.A.M. Kessels (1948), een Nederlands filosoof en schrijver 
Joseph Kessels (1952), een Nederlands onderwijskundige en hoogleraar
Marie Kessels (1954), een Nederlands schrijfster van poëzie en proza
Marietje Kessels (1889-1900); zie Moord op Marietje Kessels en Grafmonument van Marietje Kessels
Mathieu Kessels (1784-1836), een Nederlands beeldhouwer
Mathieu Kessels (1858-1932), een Nederlands musicus, de vader van Marietje Kessels
Pieter Joseph Kessels (1856-1928), een Nederlands musicus en broer van bovengenoemde Mathijs
Toon Kessels (1928-2011), een Nederlands politicus
Mona (Story), Mona is het pseudoniem van Loek Kessels-Brandt, een Nederlands publiciste
Kessels, Muziek Instrumenten Tilburg, een muziekinstrumentenmuseum in Tilburg
Kessels Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten, een voormalige fabriek in Tilburg
Nationale Instrumenten Fabriek M.J.H. Kessels, een afsplitsing van bovengenoemde fabriek